Thankful Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thankful Baptist Church (Rome, Georgia), NRHP-ID 85001973
 Thankful Baptist Church (Johnson City, Tennessee), NRHP-ID 01000852